Чистый Чандак:
 Чистый Чандак (село) — село в Фёдоровском районе Костанайской области Казахстана. 
 Чистый Чандак (озеро) — озеро в Фёдоровском районе Костанайской области Казахстана.